Яндыки́ — железнодорожная станция Астраханского отделения Приволжской железной дороги на линии Астрахань — Кизляр (линия не электрифицирована). Названа по одноимённому посёлку (бывшее название Разъезд № 6). Через станцию проходят поезда дальнего следования на Москву, Махачкалу, Грозный, Баку, Волгоград, Харьков. Осуществляются пригородные перевозки на Астрахань II, Олейниково.

История 

Станция открыта в 1942 году в составе железнодорожной линии Астрахань — Кизляр. До 1996 года относилась к Северо-Кавказской железной дороге.

28 июля 2004 года открылась железнодорожная ветка Яндыки — Порт Оля, и станция стала узловой.

Деятельность 

Коммерческие операции, выполняемые на станции:
 продажа пассажирских билетов не производится;
 посадка и высадка на поезда местного и пригороднего сообщений;
 повагонные и мелкие грузовые отправления (коммерческие);
 приём и выдачу грузовых вагонов, загружаемых в местах необщего пользования.

По станции производится остановка 1 пары пригородного поезда Астрахань II — Артезиан и большинства пассажирских поездов, следующих по линии Астрахань — Кизляр. Также станция осуществляет транзит железнодорожных грузов, следующих в порт Оля.

Дальнее сообщение

Примечания

Ссылки 
 Яндыки в системе «Транслогист»
 Расписание пригородных поездов по станции Яндыки в Яндексе
 Расписание поездов по станции Яндыки в Яндексе

Станции Астраханского региона Приволжской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Астраханской области